

Аллентаун — місто, штат Джорджія
 Аллентаун — місто, штат Нью-Джерсі
 Аллентаун — місто, штат Пенсільванія
 Аллентаун — переписна місцевість, штат Флорида